Медулин () је градић и општина у Истарској жупанији, у Хрватској. Медулин је једно од познатијих туристичких места у Истри.

Географија 

Медулин се налази у јужној Истри, око 8 -{km}- источно од Пуле. Општина захвата површину од 32 -{km²}-.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, општина Медулин је имала 6.481 становника, од чега у самом Медулину 2.777.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Медулин је имало 1.885 становника, следећег националног састава:

Види још 
 Рт Камењак

Литература

Спољашње везе 

 Званична презентација Медулина
 Туристичка заједница Медулина

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Истарској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Медулин
Општине у Хрватској